Лос Луна има више значења:

 Лос Луна (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Луна (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Луна (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Луна (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику